Ба́за Кана́дских вооружённых сил (, ) — военный объект Канадских вооружённых сил. Чтобы здания могли считаться базой Канадских вооружённых сил, в них должно размещаться не менее одного крупного подразделения (например, армейский полк, военный корабль, авиакрыло).

Небольшие базы по-английски называются station. В небольшой базе Канадских вооружённых сил может размещаться одно небольшое подразделение (например, радиолокационная станция раннего оповещения). Многие из мелких баз в административных целях были переведены в резерв и являются отделениями ближайших более крупных баз Канадских вооружённых сил.

Действующие

Армия 
 БКВС Валькартье (Квебек)
 БКВС Гейджтаун (Нью-Брансуик)
 БКВС Кингстон (Онтарио)
 БКВС Монреаль (Квебек)
 БКВС Петавава (Онтарио)
 БКВС Саффилд (Альберта)
 БКВС Уэйнрайт (Альберта)
 БКВС Шайло (Манитоба)
 БКВС Эдмонтон (Альберта)

Военно-морской флот 
Основным подразделением военно-морских сил являются отдельные корабли Морского командования.

 БКВС Галифакс (Новая Шотландия)
 БКВС Сент-Джонс (Ньюфаундленд)
 БКВС Эскуаймолт (Британская Колумбия)

Военно-воздушные силы 

Основным подразделением баз Канадских вооружённых сил является авиакрыло.

 БКВС Баговиль (3 авиакрыла, Квебек)
 БКВС Борден (16 авиакрыльев, Онтарио)
 БКВС Виннипег (17 авиакрыльев, Манитоба)
 БКВС Гандер (9 авиакрыльев, Ньюфаундленд)
 БКВС Гринвуд (14 авиакрыльев, Новая Шотландия)
 БКВС Гус-Бей (5 авиакрыльев, Лабрадор)
 БКВС Кингстон (1 авиакрыло, Онтарио)
 БКВС Колд-Лейк (4 авиакрыла, Альберта)
 БКВС Комокс (19 авиакрыльев, Британская Колумбия)
 БКВС Мус-Джо (15 авиакрыльев, Саскачеван)
 БКВС Норт-Бей (22 авиакрыла, Онтарио)
 БКВС Трентон (8 авиакрыльев, Онтарио)
 БКВС Маунтин-Вью (Онтарио, отделение базы Трентон)
 БКВС Шируотер (12 авиакрыльев, Новая Шотландия)

Воздушное командование и Северный округ КВС также содержат сеть оперативных баз по всей Северной Канаде, что позволяет поддерживать боевые операции. Часть эскадрилий CF-18 периодически размещается на этих базах для кратких тренировок или участия в патрулировании суверенитета в Арктике.

Все услуги 
 Штаб министерства национальной безопасности (Оттава, Онтарио)
 БКВС Алерт (Нунавут)
 БКВС Борден (Онтарио)
 БКВС Лейтрим (Онтарио)
 LFCATC Мифорд (Онтарио)
 Основной образовательный центр Коннот-Рейндж (CRPTC), Оттава, Онтарио)
 Штаб CFNA Уайтхорс (Юкон)
 LFAATC Алдершот (Новая Шотландия)
 Штаб CFNA Йеллоунайф (Северо-Западные территории)

См. также 
 Список баз Королевских канадских военно-воздушных сил
 Список баз Королевского канадского военно-морского флота

Вооружённые силы Канады